Герхард Унтерлуггауер (,  15 серпня 1976, Філлах) — австрійський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 25 років, захищав кольори команд «Філлах» (багаторічний капітан команди), «Швеннінгер Вайлд Вінгс», «ДЕГ Метро Старс» та ТВК «Інсбрук».

Виступав за збірну Австрії за яку дебютував 11 листопада 1993 в товариському матчі проти національної збірної Італії. Загалом брав участь у 15 чемпіонатах світу, а також трьох Олімпіадах та ще трьох кваліфікаційних відборах до Олімпійських ігор.

6 квітня 2013 встановив новий рекорд за кількістю зіграних матчів у складі національної збірної — 229 та перевершив рекорд Мартіна Ульріха (228 матчів).

Досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі клубу «Філлах» — 1993.
 Здобув Еда Чайновета в складі «Брендон Вет Кінгс» (ЗХЛ) — 1996.

Статистика

Посилання 
 

Австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Уродженці Філлаха
Хокеїсти «Швеннінгера»‎
Хокеїсти «ТВК Інсбрук»